Llista d'asteroides del 111.001 al 112.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 111001–111100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 111101–111200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 111201–111300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 111301–111400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 111401–111500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 111501–111600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 111601–111700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 111701–111800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 111801–111900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 111901–112000 [ modifica]